Labro peut désigner :

Toponyme 
 Labro est une commune italienne

Patronyme 
Camille Labro, une journaliste culinaire ;
Charles Labro (1810-1882), contrebassiste et compositeur français ;
Charles Labro (1865-1949), architecte français ;
Georges Labro (1887-1981), architecte français ;
Jacques Labro (1935-), architecte français ;
Maurice Labro (1910-1987), metteur en scène de cinéma français ;
Philippe Labro (1936-), écrivain et metteur en scène de cinéma français.

Homonymie de patronyme